Gavin Bocquet (1953) – scenografo inglese
 Roger Bocquet (1921-1994) – calciatore svizzero